Otton z Mstyczowa (kanclerz) (zm. 1360)
 Otton z Mstyczowa (rektor)